Star City – fikcyjne miasto, w którym działa Zielona Strzała

Miejscowości w USA:
 Star City – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Star City – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Star City – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Monongalia